Bible Black может означать:

Bible Black — японская эротическая компьютерная игра.
Bible Black — песня группы Heaven & Hell.
Bible Black — американская группа образованная Гэри Дрисколом, Крэйгом Грабером, Duck MacDonald и Джеффом Фенхольтом.
Starless and Bible Black — альбом британской группы King Crimson.